Bonapartesaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores « à bec de canard » du sous-ordre des ornithopodes et de la famille des hadrosauridés. Ses fossiles ont été découverts en Argentine, dans la partie terminale du Crétacé supérieur, dans la partie inférieure de la formation géologique d'Allen, un niveau stratigraphique daté du Campanien supérieur au Maastrichtien inférieur, soit il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : Bonapartesaurus rionegrensis, décrite par Penélope Cruz-Caballero et Jaime Powell en 2017.

Découverte et historique 
Les restes fossiles de l'animal ont été retrouvés par le paléontologue argentin Jaime Powell et son équipe en 1984 puis décrits par lui en  1987. Il les identifie comme appartenant à un , proche par sa grande taille et ses épines neurales très développées des genres Hypacrosaurus et Barsboldia.

En 2010, Rubén D. Juárez Valieri et ses collègues érigent un nouveau genre d'hadrosauridé et son espèce, appelés Willinakaqe salitralensis à partir de deux sites (Salitral Moreno et Islas Malvinas) de la formation d'Allen. Les fossiles sont pour la plupart conservés dans la collection du musée provincial Carlos Ameghino, où le spécimen a été examiné par Powell et a été transformé en paratype de ce nouveau genre, en plus de l'holotype « Lapampasaurus », en tant que matériau attribué à W. salitralensis.

Penélope Cruzado Caballero et Rodolfo Coria reprennent l'étude des fossiles attribués à Willinakaqe en 2016. Ils concluent que les fossiles peuvent appartenir à plus d'un taxon d'hadrosauridés et que les caractéristiques utilisées dans le diagnostic ne seraient pas valables. Pour eux, l'holotype est trop altéré et incomplet pour être suffisamment diagnostique. Ils dégradent ainsi Willinakaqe au rang d, un  (mauvais nom ou mauvaise identification).

En 2017, Cruzado-Caballero et Powell réassignent le paratype de Willinakaqe salitralensis à un nouveau genre et espèce, Bonapartesaurus rionegrensis, considérant Willinakaqe comme une chimère paléontologique constituée des restes mélangés de différents hadrosauridés, et donc comme un nom invalide.

Description 
Le spécimen holotype MPCA-Pv SM2/1-71 est un squelette partiel composé de 4 vertèbres dorsales, d'un sacrum complet, de 27 vertèbres caudales, de 18 arc hémaux, de 3 côtes dorsales, d'un fragment distal d’omoplate droite, d'un fragment distal d’humérus gauche, d'un cubitus gauche, d'un iliom droit, d'un pubis gauche presque complet, de fragments distaux des ischions, des deux fémurs, tibias et fibulae, d'un astragale gauche, d'un calcanéum droit et d'un pied gauche articulé presque complet. Tous ses fossiles proviennent du site de Salitral Moreno dans la province de Río Negro dans le centre-sud de l'Argentine.

Les caractères dérivés uniques (autapomorphies) qui distinguent le genre Bonaparteosaurus incluent, entre autres, pour la colonne vertébrale :
 un rapport de hauteur entre  épines neurales et les épines transverses des sacrées supérieur à 3,5 ; 
 des vertèbres caudales antérieures avec de épines neurales extrêmement longues ;
 un processus  pré-acétabulaire légèrement courbé ventralement, formant un angle supérieur à 150°.

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée lors de la description de Bonapartesaurus est la seule disponible qui intègre ce genre. Elle s'appuie sur la définition des Hadrosauridae de Paul Sereno en 1998, mais aussi sur la définition traditionnelle de la sous-famille des Hadrosaurinae, alors qu'un large consensus existe parmi les paléontologues pour la nommer Saurolophinae.

Les inventeurs du genre placent Bonaparteosaurus dans la tribu des Saurolophini en compagnie du seul genre Saurolophus spp., loin du genre Willinakaqe qui est positionné selon ses auteurs dans la tribu des Kritosaurini. Le cladogramme est donc celui de Cruzado-Caballero et Powell en 2017 :

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauridae
 Saurolophinae
 Saurolophini

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2017